Riedenburg ist der Name von geographischen Objekten:

Orte:
 Riedenburg, Stadt im Landkreis Kelheim, Bayern
 Riedenburg (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Riedenburg, Teil des Ortsbezirks Morscheid-Riedenburg der Gemeinde Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Riedenburg (Salzburg), Stadtteil der Statutarstadt Salzburg, Land Salzburg

Sonstiges:
 Kloster Riedenburg oder Sacré Coeur Riedenburg, als Schulzentrum genutztes Kloster in Bregenz, Vorarlberg
 Schloss Riedenburg, Burgstall bei Riedenburg (Bad Füssing), Landkreis Passau, Bayern
 Camp Riedenburg, Bezeichnung der United States Forces in Austria für die Riedenburgkaserne in der Statutarstadt Salzburg, Land Salzburg
 Haltestelle Bregenz-Riedenburg an der Bahnstrecke Lindau–Bludenz in Bregenz-Rieden, Vorarlberg
 Riedenburg oder Hohe Riedenburg, alter Name des Rainbergs (510 m) in der Statutarstadt Salzburg, Land Salzburg
 Riedenburg (Gemeinde Horn), Österreich

Riedenburg ist der historische Name von geographischen Objekten:
 Herrschaft Riedenburg, Teil des Hochstifts Passau
 Landkreis Riedenburg, ehemaliger Landkreis in der Oberpfalz

Riedenburg ist Beiname von Personen:
 Otto von Riedenburg († 1089), 17. Bischof von Regensburg
 Adelheid von Riedenburg, Königin von Ungarn zwischen 1121 und 1131

Siehe auch:
 Riedenberg (Begriffsklärung)
 Rietburg